Mužská čtyřhra Brasil Open 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do deblové soutěže saopaulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, jehož členové ve čtvrtfinále podlehli Facundo Bagnisovi s Guillermem Duránem.

Vítězem se stal nenasazený brazilský pár Rogério Dutra da Silva a André Sá, který ve finále zdolal novozélandsko-brazilské turnajové čtyřky Marcuse Daniella s Marcelem Demolinerem výsledkem 7–6, 5–7 a [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Dutra da Silva vybojoval první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Sáa to bylo jedenácté takové turnajové vítězství, na něž čekal od sezóny 2015.

Nasazení párů 
  Pablo Carreño Busta /  Pablo Cuevas (čtvrtfinále)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner  (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2017
ATP World Tour 2017